Tensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tensjö, sjö i Hultsfreds kommun,  (13,3 ha)
Tensjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun, 
Tensjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,07 km²)
Tensjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (79,4 ha)

Se även
Tennsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn